Pattendorf ist der Ortsname von

 Pattendorf (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Pattendorf (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Pattendorf (Weng), Ortsteil der Gemeinde Weng, Landkreis Landshut, Bayern
 Pattendorf (Gemeinde Lurnfeld), Ortschaft von Lurnfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Pottendorf